Grundy County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

Grundy County (Illinois)
Grundy County (Iowa)
Grundy County (Missouri)
Grundy County (Tennessee)